Дидук — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дидук, Виктор Иванович (род. 1957) — советский гребец, выступал за сборную СССР по академической гребле в 1980-х годах.
 Дидук, Ева Петровна (1900—1964) — передовик сельского хозяйства, звеньевая колхоза имени Кирова Каменец-Подольской области, Герой Социалистического Труда.